Estivareilles est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :
 Estivareilles (Allier), commune française du département de l'Allier, en région Auvergne ;
 Estivareilles (Loire), commune française du département de la Loire, en région Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France